Con harina de huesos puedes referirte a:

Harina de hueso
Harina de huesos y carne